De achttiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 6 september 2012 over een afstand van 186,4 km van Aguilar de Campoo naar Valladolid.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Linus Gerdemann (RadioShack-Nissan-Trek); heeft tijdens deze etappe opgegeven vanwege een valpartij over een pylon op 30 kilometer van de finish.

18
Sport in Castilië en León
Sport in Valladolid